Семён Юрьевич (князь тарусский) — князь Рюрикович XIII-XIV вв, известен по родословным.
 Семён Юрьевич Олелькович-Слуцкий — князь Гедиминович XVI в.
 Семён Юрьевич Слуцкий — князь Гедиминович XVI в.
 Одоевский, Семён Юрьевич — князь Рюрикович XV в.
 Гольшанский, Семён Юрьевич — литовский князь Рюрикович XV в.
 Звенигородский, Семён Юрьевич — князь Рюрикович XVII в.